Das Herreneinzel der Wimbledon Championships 1904 war ein Tenniswettbewerb in London.

Laurence Doherty schlug Frank Lorymer Riseley in der Challenge Round und erzielte seinen dritten Titel bei Wimbledon in Folge.

Challenge Round

All-Comers-Wettbewerb

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Quelle 
 J. Barrett: Wimbledon: The Official History of the Championships. HarperCollins Publishers, London 2001, ISBN 0-00-711707-8, S. 260.

Herreneinzel
1904